Sample může být:

 samplování – práce se zvukovými vzorky

příjmení
 Alexander King Sample (* 1960) – americký římskokatolický kněz
 Joe Sample (1939–2014) – americký jazzový klavírista